O Campeonato Mundial de Hóquei no Gelo de 1954 foi a 21ª edição do torneio, disputada entre os dias 26 de fevereiro e 7 de março de 1954 em Estocolmo, na Suécia.

Fase Final

Classificação

Membros do Time

Nikolai Puchkov
Grigori Mkrtychan
Alfred Kuchewski
Dmitri Ukolov

Alexander Vinogradov
Genrikh Sidorenkov
Vsevolod Bobrov
Viktor Shuvalov

Alexei Guryshev
Yuri Krylov
Mikhail Bychkov
Alexander Uvarov

Valentin Kusin
Yevgeni Babich
Nikolai Khlystov
Alexander Komarov

Classificação do Campeonato Europeu
 
 
 
 
 
 
 

Campeonato Mundial de Hóquei no Gelo
1954 no hóquei no gelo